Придошлица (филм) има више значења:
 Придошлица (филм из 2005)
 Придошлица (филм из 2015)